Rouwkapel (Bedum)
Rouwkapel (Uithuizen)
Rouwkapel (Wehe-den-Hoorn)

Zie ook 
 Chapelle ardente (rouwkamer voor overleden vooraanstaand persoon)